Xiaojie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaojie (socken), Sichuan, 
 Xiaojie Xiang (socken i Kina), Yunnan, 
 Xiaojie Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar